

Geografia 
 Alp – comune della Catalogna (Spagna)

Sigle 
 Australian Labor Party – Partito Laburista Australiano, partito politico australiano
 Atletica leggera Prato (Associazione sportiva)
 Adventure Line Productions – casa di produzione cinematografica
 Assemblea Libertà è Partecipazione (associazione giovanile pratese)
 Attività Libera Professione (intramoenia)

Codici 
 ALP – codice vettore ICAO di Air Alpes
 ALP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Nejrab, Aleppo, Siria
 alp – codice ISO 639-3 della lingua alune

Editoria 
 Alp – rivista dedicato alla montagna

Folclore 
 Alp – creatura del folclore tedesco

Geologia 
  ALP – Porfidi quarziferi di Alp La Stretta – in Val Da Fain, nelle Alpi del Bernina – sintema stratigrafico della Lombardia

Medicina 
 ALP – Fosfatasi alcalina

Altri progetti